Беларуският език е разпространен език в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. той е роден език за 56 249 души, което прави 0,11 % от населението на страната. 19,8 % от записаните на преброяването като беларуси посочват за свой роден език – беларуски.

Численост и дял

Преброяване през 2001 г. 

Численост и дял на населението с роден език – беларуски, според преброяването на населението през 2001 г. (по области):

Източници

Външни препратки 

Украйна
Езици в Украйна